До́м цвето́в (, , , , , , , ) — мавзолей, усыпальница лидера бывшей Югославии Иосипа Броз Тито, скончавшегося 4 мая 1980 года. Расположен в Белграде (Сербия) в районе .

История 
Открыт для посещения в 1982 году.

Каждый год в день рождения Тито, 25 мая, Дом цветов посещает более тысячи человек.

Каждый год в день смерти Тито, 4 мая, усыпальницу посещает его семья, а также члены различных антифашистских объединений.

В 1990 году сербский политик Воислав Шешель попал в тюрьму за призывы убрать из Белграда Дом цветов.

По одной из версий, мавзолей Тито был назван «Домом цветов» потому, что сам Тито при жизни был страстным садовником.

28 октября 2013 в Доме цветов была похоронена вдова Тито Йованка Броз.

Примечания

Ссылки 
  Article sur la Maison des Fleurs на сайте www.mojasrbija.org

Усыпальницы
Мавзолеи революционеров
Югославия
Здания и сооружения Белграда
Иосип Броз Тито
Мавзолеи, построенные в XX веке